Шпе́нґлер або Шпе́нглер () — німецьке прізвище, буквально означає «водопровідник» чи «сантехнік». Відомі носії:

 Лазарус Шпенглер (; 1479—1534) — німецький письменник, гуманіст.
 Освальд Шпенглер (; 1880—1936) — німецький філософ, культуролог, історик і публіцист.
 Карл Шпенглер (; 1860—1937) — швейцарський хірург і бактеріолог.

Див. також 
 Кубок Шпенглера
 Черепаха Шпенглера

Німецькі прізвища